Jméno Pelagius mělo více lidí:

 Pelagius (360–435) – britský mnich, zakladatel učení pelagianismu
 Pelagius I. († 561) – papež v letech 556–561
 Pelagius II. († 590) – papež v letech 579–590
 Pelagius z Asturie (685–737) – vizigótský válečník, první král Asturie
 Pelagius z Cordoby (912–926) – světec, dětský křesťanský mučedník
 Pelagius z Kostnice (270–283) – světec, dětský křesťanský mučedník
 Pelagio Galvani († 1230) – papežský nuncius
 Alvarus Pelagius (1280–1352) – křesťanský myslitel